Gallet o disparador, mecanisme de palanca que s'empra per a disparar una arma de foc 
 Gallet (peix) (Salaria pavo), espècie de peix de la família dels blènnids i de l'ordre dels perciformes 
 Gallet africà (Actophilornis africanus), ocell aquàtic de la família dels jacànids 
 Gallet de roca, espècies d'aus d'Amèrica del Sud que formen el gènere Rupicola, a la família dels cotíngids, dins l'ordre dels passeriformes 
 Le Gallet, municipi francès al departament de l'Oise